Jundiá, un comune brasiliano dello stato dell'Alagoas.
 Jundiá, un comune brasiliano del Rio Grande do Norte.